Reubach ist ein geographischer Name:

 Reubach (Rot am See), Dorf der Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; früher eigenständige Gemeinde
 Reubach (Schlösslesbach), linker Zufluss des Schlösslesbachs (zur Brettach, zur Jagst) bei Reubach, Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Reutbach